Това е списък на суверенните държави и зависимите територии в Евразия, както и на други територии със специален политически статут.

Евразия е континент, съставен от традиционните континенти Европа и Азия. Отделен е от Африка от Суецкия провлак. Някои държави като Малта традиционно се считат за част от Евразия, въпреки че се намират върху африканската тектонска плоча. Континентът се отделя от Австралазия (Океания) някъде в Малайския архипелаг и обикновено се смята че включва Индонезия и Източен Тимор.

Някои територии се свързват с евразийски държави, част са от тях или са зависими от тях, но физически не се намират на континента. Примери за това са датската територия Гренландия, френските задморски територии, някои британски задморски територии, както и испанските градове Сеута и Мелиля.

Суверенни държави

Признати държави 
Това е списък на международно признатите суверенни държави. Всички те са членки на Обединените нации, с изключение на Ватикана.

Държави с ограничено признание 
Следващите образувания не са държави членки на ООН и имат ограничено или никакво признание. Въпреки това, те се определят като държави от декларативната теория на държавата.

Зависими територии 
Следващите територии в Евразия са такива, които се намират извън интегралната част на контролиращата ги държава

Специални територии на интегрален суверенитет 
Следващите територии са интегрални части от контролиращата ги държава, но имат политическо устройство, договорено посредством споразумения с други държави

Бележки

Вижте също 
 Списък на страните в Европа

Списъци на страни